Folberth ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Folberth (1896–1991), siebenbürgisch-sächsischer Pädagoge, Historiker und Publizist
 Otto Gert Folberth (1924–2018), deutscher Physiker